Fein steht für:

 Fein (Familienname), deutscher Familienname
 C. & E. Fein, Hersteller von Elektrowerkzeugen

fein ist
 die Kurzform für die Angabe des Feingehaltes einer Münze, zum Beispiel 0,925 fein

FEIN steht für:
 Friedberger Eigentümer-Identifikations-Nummer, siehe EIN-Codierung

Siehe auch:

 Sinn Féin, republikanische irische Partei
 FEIN-Kodierung, Friedberger Eigentümer-Identifikations-Nummer zur Wertsachenkodierung
 Falz-Fein
 Feinheit
 Fine

Abkürzung